Александр Александрович Солдаткин (род. 13 февраля 1988, Куйбышев, СССР) — актёр Театра Романа Виктюка, киноактер.

Биография 
Родился 13 февраля 1988 года в городе Куйбышев (Самара). Окончил музыкальную школу по классу баяна и фортепиано.

Окончил ВТУ им. Щукина в 2009 году курс под руководством Народного артиста России В. В. Фокина и Кандидата искусствоведческих наук М. А. Пантелеевой (2009 год).

С 2009 года по октябрь 2013 года служил в труппе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, с 2012 года — актёр Театра Романа Виктюка.

Театральные работы 
На сцене Театра им. Вахтангова с 2009 по 2013 год сыграл роли:
 Одессит («Белая акация»),
 Лейтенант Фернан де Шамплатро («Мадемуазель Нитуш»),
 Степан («За двумя зайцами»),
 Птица-мирмидонец («Троил и Крессида»),
 Максимилиан, Дюжи («Фредерик, или Бульвар Преступлений»),
 Танцовщик («Берег женщин»),
 Кристиан («Сирано де Бержерак»),
 Мартынов («Царская охота»),
 Принц Филипп («Принцесса Ивонна»),
 Мальчик («Медея»),
 Дон Карлос («Дон Жуан и Сганарель»),
 Репетитор («Евгений Онегин»),
 «Мера за меру»,
 «Пристань»,
 «Посвящение Еве».

Также играл:
 в Центре им. Мейерхольда — в спектакле «Нос» (реж. Олег Герасимов);
 в Театриуме на Серпуховке — русского офицера в мюзикле «Мата Хари: Любовь и шпионаж» (реж. Егор Дружинин);
 в театральном музее им. А. А. Бахрушина — поэта в спектакле «Царица Тамара»;
 в театре Драмы и Оперы «Театр ДО» — Антонио Сальери в спектакле «Антонио и Амадей» (пост. Вячеслав Стародубцев).

С 26 марта 2012 года по настоящее время играет «Клер» в спектакле «Служанки» Романа Виктюка по одноимённой пьесе Жана Жене.

Киноработы 
В  году снимался в сериале «Одна ночь любви».

В 2011 году на канале ТНТ вышел комедийный сериал «Зайцев + 1». Александр сыграл в нём одну из главных ролей — Илью, самоуверенного и самовлюбленного парня.

После сериала «Зайцев + 1» режиссёр Андрей Силкин утвердил Александра на главную роль танцора бальных танцев Саши Троицкого в романтической комедии «Сделка» (2011).

В 2011 последовала работа в сериале «Только ты».

Спустя год Александр Солдаткин снялся в мелодраме Елены Николаевой «Ангел в сердце», сыграв одного из главных героев — Дмитрия в молодости. В том же 2012 году он сыграл сразу 2 роли в телесериале «Без срока давности» (серия № 16 «Последний гол») — талантливых футболистов Никиту Германа и его сына Никиту Германа-младшего.

В 2015 году сыграл Игоря, главную мужскую роль в фильме «Жена по совместительству» .

Призы и награды 
Лауреат премии «Золотой лист» (2009, за роль Рюи Блаза в спектакле «Рюи Блаз» учебного театра при Театральном институте имени Щукина).

Примечания

Ссылки 
 Александр Солдаткин в гостях у Анастасии Мурзич, 22 сентября 2012

Персоналии:Театр Романа Виктюка